Hickory Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hickory Hills (Illinois)
Hickory Hills (Mississippi)